

Діксі — переписна місцевість, штат Вашингтон
 Діксі — переписна місцевість в окрузі Ніколас, штат Західна Вірджинія